Miejscowości w USA:
 Deering – miasto w stanie Alaska, w okręgu Northwest Arctic
 Deering – miasto w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry
 Deering – miasto w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
Gminy w USA:
 Deering (ang. Deering Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Hillsborough
 Deering (ang. Deering Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie McHenry